Autophagie peut désigner :
 Autophagie, dégradation d'une partie du cytoplasme de la cellule par ses propres lysosomes
 Autophagie (psychiatrie), trouble mental ou symptôme d'un trouble mental
 Auto-cannibalisme

Homonymie